Smučarski skoki na Zimskih olimpijskih igrah 1932. Zlato medaljo je osvojil Birger Ruud, srebrno Hans Beck, bronasto pa Kaare Wahlberg.

Rezultati

1932
Športi Zimskih olimpijskih iger 1932